

Cinema 
 Seance – film del 2000 diretto da Kiyoshi Kurosawa
 Seance – film del 2006 diretto da Mark L. Smith
 Seance – film del 2016 diretto da Guy Maddin, Evan Johnsone Galen Johnson
 Seance – film del 2021 diretto da Simon Barrett

Musica 
 Seance – gruppo musicale svedese
 Seance – album del 1983 dei The Church
 Séance – album del 2006 dei Dark Fortress